Battaglia di Pelusio (525 a.C.) – battaglia tra Persia ed Egitto, che portò al primo dominio persiano sull'Egitto
Battaglia di Pelusio (343 a.C.) – battaglia tra Persia ed Egitto, che portò al secondo dominio persiano sull'Egitto
Battaglia di Pelusio (47 a.C.) – battaglia della guerra civile alessandrina